Хеджази — иранская фамилия. Известные носители:
 Хеджази, Мохаммад Хосейнзаде (1956—2021) — иранский военачальник, бригадный генерал.
 Хеджази, Нассер (1949—2011) — иранский футболист и тренер азербайджанского происхождения.